Drucksache steht für:

 Drucksache, Postsendung, z. B. Wirtschaftsdrucksache
 Geschäftsdrucksache, allgemein für bestimmte Printmedien
 Parlamentsdrucksache, amtliche Printmedien einer parlamentarischen Vertretung
 Bundestagsdrucksache, amtliche Printmedien des Deutschen Bundestages

Siehe auch:
 Surimono (japanisch 刷(り)物 oder 摺(り)物, dt. „Drucksache“), besondere Form des japanischen Farbholzschnitts